Starlift Voorburg bezeichnet:

 Starlift Voorburg (Unternehmen), einen niederländischen Hersteller von Aufzügen, heute Teil von Kone (Unternehmen)
 Starlift Voorburg (Volleyball), eine niederländische Volleyball-Mannschaft